Ala puede referirse a:

Aeronáutica 
 Ala de un avión o cualquier otro aerodino.
 Ala delta, mecanismo que sirve para planear y realizar vuelos sin motor.
 Ala, unidad militar de los ejércitos del aire.

Arquitectura 
 Ala, cada uno de los cuerpos separados lateralmente del edificio principal.

Biología 
 En bioquímica, la abreviatura del aminoácido Alanina.
 En botánica, sinónimo del género de Habenaria.
 En zoología, el ala de un ave o insecto.
 El nombre común de la planta Inula helenium.

Deporte 
 Ala, denominación reglamentaria en español de una posición dentro de un equipo de rugby (forwards).
 Ala, denominación en España de una posición dentro de un equipo de rugby (back).
 Ala, una posición dentro de un equipo de baloncesto.
 Ala, una posición dentro de un equipo de fútbol sala.

Geografía 
 Ala, localidad y comune italiana de la provincia de Trento.
 Ala Dagh, una cadena montañosa de la parte meridional de Turquía.
 Ala di Stura, comuna italiana de la Ciudad metropolitana de Turín, región de Piamonte

Milicia 
 Ala, en el ámbito militar posee varios significados.

Náutica 
 Ala tiene varias acepciones en náutica.

Religión 
 Alá, castellanización de la palabra árabe Allāh (اﷲ), nombre de Dios en el islam.
 Ala, deidad de la mitología igbo.

Siglas y códigos 
ALA se puede referir a:
 Aeropuerto Internacional de Almatý, en Kazajistán, por su código IATA.
 Aerotransportes Litoral Argentino, compañía aérea fundada en 1956, parte de Austral Líneas Aéreas desde 1971.
 Åland, por su código ISO 3166-1.
 Asociación de Bibliotecarios Americanos (American Library Association), fundada en 1876.

Enlaces externos 

Siglas